Struge je lahko:
 Struge, Čapljina (Bosna in Hercegovina)
 Struge (Slovenija)
 Pri Cerkvi - Struge (Dobrepolje, Slovenija)